Рытвины — система чередующихся борозд и кряжей на поверхности небесных тел:

 Рытвины Александрия 
 Рытвины Аль-Медина 
 Рытвины Андалус 
 Рытвины Багдад 
 Рытвины Каир 
 Рытвины Лабтайт 
 Рытвины Лахедж 
 Рытвины Миср 
 Рытвины Синд 
 Рытвины Урук
 Рытвины Хама